Stühlmeyer oder Stühmeier ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Stühlmeyer ist eine erweiterte Form des Namens Meier (lat. maior oder maius „größer, stärker, bedeutender“). Ein Meier war ursprünglich ein Verwalter. Es gab den Hausmeier (maior domus) im feudal-politischen Bereich und auf dem Land den Gutsverwalter.

Stühlmeyer, ursprünglich Stuhlemaior – im Mittelhochdeutschen entwickelt sich das lateinische maior zu Meyer oder Meier – ist im Mittelalter im Osnabrücker Raum nachgewiesen und bezeichnet dort das Amt des Stuhlverwalters des Gogerichts. 

Siehe auch: Freigericht, Gerichtslinde, Stuhlherr

Namensträger

Stühlmeyer 
 Barbara Stühlmeyer (* 1964), deutsche Autorin und Wissenschaftlerin
 Heinrich Stühlmeyer (1907–1978), deutscher Custos und Kantor
 Ludger Stühlmeyer (* 1961), deutscher Kantor, Komponist und Musikwissenschaftler
 Patrick Stühlmeyer (* 1990), deutscher Springreiter
 Reinhold Stühlmeyer (1934–2012), deutscher Beamter, Gewerkschafter, Politiker und Schriftsteller
 Thomas Stühlmeyer (* 1964), deutscher Pastoraltheologe und Pfarrer

Stühmeyer 
 Karl Stühmeyer (1866–1936), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat und Polizeipräsident

Weblinks 
 Gerichtsstuhl in: Deutsches Rechtswörterbuch

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname